Chamade steht für:
 En Chamade, Bauweise für Orgelregister
 Spanische Trompete, Orgelregister
 La Chamade – Herzklopfen, französisch-italienisches Filmdrama (1968)
 Schamade, Signal der Kapitulation (meist einer belagerten Stadt)

Siehe auch: